Hutt (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Hutt (rivier in West-Australië)